A Pannon Egyetem rövidítése
 Per Uadzset ókori egyiptomi város egyik része, korábban önálló település
 A Polietilén szintetikus műanyag rövid neve.